Labirynt namiętności (film)
 Labirynt namiętności (telenowela)